

Musica 
Atomic Heart - quarto album del gruppo musicale giapponese Mr. Children

Videogiochi 
Atomic Heart - videogioco Action RPG sviluppato dalla Mundfish

Altri progetti